SOX peut désigner :

Informatique 
 Le logiciel SoX permet les conversions de formats audio.

Biologie 
 Les protéines SOX jouent un rôle très important dans l’embryogenèse.

Chimie 
 Les Oxydes de soufre (SOx), qui peuvent être des polluants de l'air, acidifiants.

Sport 
 Les White Sox sont une équipe professionnelle de baseball basée à Chicago.
 Les Red Sox sont une équipe professionnelle de baseball basée à Boston.

Divers 
 La loi Sarbanes-Oxley aux États-Unis.
 SOX, un type de lampes à vapeur de sodium basse pression.
 Le Scandale des Black Sox.
Homonymie d'acronyme